Misil Standard puede hacer referencia a una familia de varios misiles estadounidenses distintos:

 RIM-66 Standard (SM-1MR/SM-2MR), un misil superficie-aire de medio alcance, el sucesor del RIM-24 Tartar.
 RIM-67 Standard (SM-1ER/SM-2ER no compatible con VLS), un misil superficie-aire de largo alcance, sucesor del RIM-2 Terrier.
 AGM-78 Standard ARM, un misil antirradiación lanzado desde el aire.
 RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3), un misil anti-balístico lanzado desde buques, basado en el SM-2ER Bloque IV.
 RIM-174 Standard ERAM (SM-6), un versión mejorada del SM-2 en desarrollo diseñado para atacar tanto aeronaves como misiles de crucero de alto rendimiento.